Le château de Montalet peut faire référence à : 
 Château de Montalet (Molières-sur-Cèze)
 Château de Montalet (Issou)

On trouve aussi une forme plurielle, à savoir le : 
 Château des Montalets (Meudon)